Pigalle – zona di Parigi
Pigalle – film del 1994
Pigalle – stazione della metropolitana di Parigi